«Веен» () — немецкий футбольный клуб из города Висбаден, земля Гессен. До сезона 2007/08 клуб базировался в соседнем городке Таунусштайн и назывался просто SV Wehen.

История 
Клуб был основан в Таунусштайне в 1926 году и был распущен нацистским правительством в 1933 году, хотя команда была сохранена, играя лишь в товарищеских матчах до 1939 года. Клуб восстановился в 1946 году, после Второй мировой войны. Он действовал как первой, так и резервной командой. Первая команда выступала в местных любительских лигах. Молодёжная команда клуба была создана в 1955 году. Женская командa была создана в 1984 году.

Клуб выступал в низших дивизионах Германии несколько десятилетий, прежде чем быть повышеным до Оберлиги (третьего по счету дивизиона) в конце 80-х годов. «Веен» успешно выступал в Регионаллиге и в 2000-х годах, выйдя в 2007 году во Вторую Бундеслигу. Там они продержались два сезона, вылетев в итоге в новую Третью лигу. Во второй по силе дивизион немецкого футбола клуб вернулся после победы над «Ингольштадт 04» в стыковых матчах в конце сезона 2018/19.

Состав 
По состоянию на 10 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Достижения 
 Вторая Бундеслига:
 Восьмое место: 2007/08
 Регионаллига (Юг):
 Чемпион: 2006/07
 Оберлига (Гессен):
 Чемпион: 1996/97
 Ландеслига Гессен-Митте:
 Чемпион: 1988/89
 Кубок Германии:
 Четвертьфиналист: 2008/09
 Кубок Гессена:
 Победитель: 1987/88, 1995/96, 1999/2000

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Гессена
Спорт в Висбадене